Grand Prix Kanady 1981 (oficiálně XX Grand Prix du Canada) se jela na okruhu Circuit Île Notre-Dame v Montréalu v Kanadě dne 27. září 1981. Závod byl čtrnáctým v pořadí v sezóně 1981 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1981
Grand Prix Kanady